Adelfa puede referirse a:

 el nombre común de Nerium oleander, planta arbustiba de la familia de las apocináceas;
 el nombre común de Epilobium hirsutum, planta de las onagráceas.
 el nombre común de Euphorbia mellifera, planta de la familia de las euforbiáceas; o
 el nombre común de Zephyranthes carinata, planta bulbosa de la familia de las amarilidáceas, originaria de México.